Cet article recense les étoiles situées dans la constellation de l'Écu de Sobieski, classées par magnitude apparente décroissante.

Liste

Voir aussi

Liens internes 
 Écu de Sobieski
 Liste d'étoiles par constellation

Sources 
 
 
 

Ecu de Sobieski